St. Ann’s Church Complex ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Ann’s Church Complex (New York, New York), NRHP-ID 80002589
 St. Ann’s Church Complex (Woonsocket, Rhode Island), NRHP-ID 82000006